Aigues-Vives (Ariège)
 Aigues-Vives (Aude)
 Aigues-Vives (Gard)
 Aigues-Vives (Hérault)
ook:
Ayguesvives,  Haute-Garonne
andere gemeenten met de naam Aigues